Ко́рриган () — ирландская .

Фамилия 
 Корриган, Джо (род. 1948) — английский футболист и тренер.
  (1802—1880) — ирландский врач.
  (1907—1995) — американский лётчик.
 Корриган, Кевин (род. 1969) — американский актёр.
  (1900—1969) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, сценарист и режиссёр.
  (1839—1902) — американский прелат, 3-й архиепископ Нью-Йорка.
 Корриган, Мейрид (род. 1944) — ирландский лауреат Нобелевской премии мира (1976); соосновательница «Сообщества мирных людей».
 Корриган, Регги (род. 1970) — ирландский регбист.
  (род. 1941) — американский банкир, президент ФРБ Нью-Йорка, вице-председатель ФКпОнОР ФРС США.
Псевдонимы, вымышленные
 Брент Корриган (род. 1986; наст. имя Шон Пол Локхарт) — американский порноактёр.
  — имя трёх персонажей DC Comics.
  — персонаж Dark Horse Comics.
 Рэй «Авария» Корриган (1902—1976) — американский актёр кино и телевидения, каскадёр.

Прочее 
  — существо вроде гнома или карлика в кельтском и бретонском фольклоре.
  — городок в Техасе (США).

См. также 
 «Мало Корриган» — французский мультсериал.
 «» — американский графический роман.

Ссылки 
 ClanCorrigan.ca